Pulse odnosi się do:
 Muzyka
 Pulse – koncertowy album grupy Pink Floyd (1995)
 Pulse – koncertowe VHS/DVD grupy Pink Floyd (1995/2006)
 Pulse – album piosenkarki Toni Braxton (2010)

 Prasa
 „Pulse” – czasopismo